Voici la liste des planètes mineures numérotées de 159001 à 160000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 159001 à 160000

159001-159100

159101-159200

159201-159300

159301-159400

159401-159500

159501-159600

159601-159700

159701-159800

159801-159900

159901-160000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000